John Beatty Howell (Allentown, Nova Jersey, 31 de março  de 1847 — 1924) foi um dos primeiros missionários da Igreja Presbiteriana a vir para o Brasil.

Howell obteve seu bacharelado no Colégio de Nova Jersey em 1866, e formou-se no Seminário Teológico de Princeton em 1870, época em que exercia o magistério.

No ano 1873 foi enviado pela junta de missões de Nova Iorque ao Brasil, chegando no Rio de Janeiro em 19 de agosto daquele ano.

Após, foi transferido para São Paulo, passando pelas cidades de Sorocaba, Santos, Bragança Paulista e Brotas, entre outras. Organizou a Igreja Presbiteriana de Jaú em 14 de abril de 1889.

Anos depois, dedicou parte de sua vida ao trabalho missionário em Portugal, para onde foi em 1912.

Ver também 
 Igreja Presbiteriana do Brasil

Howell, John Beatty
Pastores do Brasil
Howell, John Beatty
Mortos em 1924